MWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merowe (Sudan)
MWE (Multiword Expression) – espressione multilessicale